Армунья-де-Альмансора () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 8 км². Население 339 человек (на 2010 год). Расстояние 116 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Armuña de Almanzora
 Armuña de Almanzora

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии